Chico (film), Rózsa Flores Eduardo filmje
Chico (Kalifornia), kaliforniai település
Chico (Montana), montanai település
Chico (Texas), texasi település
Chico (Washington), washington állambeli település